Characodoma är ett släkte av mossdjur. Characodoma ingår i familjen Cleidochasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Characodoma